Misiones kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Punta Misiones,

Argentina 

 Misiones, provins,

Paraguay 

 Misiones (departement), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar